Quint Eli Pet (pontífex), Pontífex el 216 aC 
 Quint Eli Pet (cònsol), cònsol el 167 aC